Истакапа има више значења:

 Истакапа (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Истакапа, Рио Чикито (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Истакапа (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Истакапа (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику